Кунак-Тау — река в России, протекает по территории Мостовского района Краснодарского края. Устье реки находится в 8,4 км по левому берегу реки Губс. Длина реки — 11 км, площадь её водосборного бассейна — 21,7 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Лаба от истока до впадения реки Чамлык, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 06020000712108100003687
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 108100368
 Код бассейна — 06.02.00.007
 Номер тома по ГИ — 08
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Краснодарского края
Бассейн Губса